Czermin ist der Name mehrerer Dörfer in Polen
 Czermin (Powiat Mielecki), ein Gemeindesitz in der Woiwodschaft Vorkarpatenland
 Czermin (Powiat Pleszewski), ein Gemeindesitz in der Woiwodschaft Großpolen
 Czermin, ein Dorf in der Gemeinde Bralin, Woiwodschaft Großpolen
 Czermin, ein Dorf in der Gemeinde Dwikozy, Woiwodschaft Heiligkreuz